

Lokalizacje

Niemcy 
 Reit – dzielnica Tittmoninga
 Reit – dzielnica Vilsbiburga
 Reit im Winkl – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Traunstein

Osoby 
 Usrula Reit – niemiecka aktorka

Inne 
 REIT – Real Estate Investment Trust

Zobacz też 
 Reith